Любовь спасёт мир:

 «Любовь спасёт мир» — песня российско-украинской певицы Веры Брежневой.
 «Любовь спасёт мир» — дебютный студийный альбом российско-украинской певицы Веры Брежневой.